Слънчевото затъмнение на 11 август 1999 е пълно слънчево затъмнение, което се наблюдава над северния Атлантически океан, Европа, Близкия изток и Индия. Максималната му фаза е 1,0286. Максималното затъмнение е над територията на Румъния в 11:03 UTC (45.1 ° N 24.3 ° E). . Затъмнението във всичките му фази е достъпно за наблюдение от България, а сянката на пълното затъмнение преминава през североизточна България по линията "Силистра – Шабла".

Видимост

{
  "type": "ExternalData",
  "service": "page",
  "title": "SE1999Aug11T.map"
}
Лунната сянка с ширина 49 км се появява 9 ч и 30 мин UTC в северната част на Атлантическия океан - на около 700 км източно от Ню Йорк и на 300 км на юг от Нова Скотия. След това преминава през югозападна Великобритания, през северна Франция на 30 км северно от Париж, южна Белгия, Люксембург и Германия. В Щутгарт пълното слънчево затъмнение продължава 2 минути и 17 секунди. След това сянката преминава през Австрия и Унгария, след което продължава в Румъния. В Румъния, затъмнението достига своя максимум от 2 минути и 23 секунди и ширина от 112 км и се движи със скорост 0.68 км/сек. В 14 часа и 8 минути българско време сянката навлиза в България край Силистра. След като напусне територията на България, пълната сянка преминава през Черно море, Турция, Ирак и Иран. В Пакистан максималната продължителност на затъмнението намалява до по-малко от минута и половина след което навлиза в Индия сянката и преминава на юг от Ахмадабат и изчезва над Бенгалския залив. Общо лунната сянка  изимнава по земната повърхност около 14 000 км в в продължение на 3 часа и 7 минути .

Наблюдаване в България
Слънчевото затъмнение се наблюдава на територията на България между 12:36 и 15:27 часа местно време. Фазата на пълното затъмнение на територията на България продължава около 2 минути и 27 секунди, като централната ивица на сянката навлиза в България в 14:09 близо до град Силистра и напуска близо до Шабла в 14:12 часа . Затъмнението е с продължителност 146 секунди в Силистра и 142 секунди в Шабла. В други части на страната се наблюдава частично затъмнение, като в София максималното закриване на слънцето е 94%. 

По време на затъмнението международната експедиция от астрономи изследва спектъра на слънчевата корона от територията на България в района на село Камен бряг. То е заснето и с дигитални камери от мотопланер край Шабла. БАН, заедно с ВВС на България, провеждат експеримент за регистриране на свръхдалечна слънчева корона с оптически системи монтирани на военен изтребител "МиГ-21", който следва сянката от Силистра до края на българското въздушно пространство в Черно море.

Затъмнението се излъчва директно и по Българска национална телевизия от Камен Бряг, но поради проблем с филтрите, БНТ не успява да покаже в ефир фазата на пълното затъмнение и вместо слънчевата корона се вижда черен екран. 

На 10 август 1999 г. Български Пощи издават блок с една пощенска марка в тираж от 80 000 екземпляра с изображение на космографско-географското описание на пълното слънчево затъмнение от 1999 г. и със стойност 20 стотинки. . Марката е извадена от употреба на 1 август 2002 г.

Източници 

Затъмнения